Glomèrul (botànica).
 Glomèrul renal (Anatomia del ronyó)